Высшая лига 2012 () — 92-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Шемрок Роверс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2012
Ирландия
2012 год в Ирландии
Футбол в Европе в 2012 году